Нервю́рный свод — это свод, выстроенный на каркасе из нервюр и являющийся одним из ключевых элементов в готической архитектуре (наравне с ланцетовидной аркой и аркбутаном).

Наличие нервюр в совокупности с системой контрфорсов и аркбутанов позволяет облегчить свод, уменьшить его вертикальное давление и боковой распор, расширить оконные проёмы и, в целом, добавить «воздушности» такому тяжёлому материалу, как камень. Благодаря системе выступающих рёбер увеличивается высота свода, и в пространство внутри здания проникает больше света.

Веерный свод 
Веерный, также нормандский свод — каркасный свод, образованный нервюрами, которые:
 расходятся от одной опоры в разные стороны, отчего напоминают веер,
 имеют одинаковую кривизну,
 образуют между собой равные углы.

Встречается только в английский поздней готике, «перпендикулярной готике» (1330—1530), пришедшей на смену «украшенной готике».

См. также 
 Нервюра
 Свод
 Каркасная система готической архитектуры

Ссылки 
 Нервюрный свод. Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру 
 Веерный свод. Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру 
 Веерный свод. Кругосвет 
 Веерный свод. В. И. Плужников Термины российского архитектурного наследия от А до Я, а также Термины геральдики, Древнерусские религиозные монограммы, Расшифровки дат: Словарь-глоссарий — М.: «Искусство», 1995

Арки и своды
Готическая архитектура